Scialoja ist der Familienname folgender Personen:

 Toti Scialoja (1914–1998), italienischer Maler, Bühnenbildner und Schriftsteller
 Vittorio Scialoja (1856–1933), italienischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker